Пелэм, Пелам (Pelham) — английская фамилия и топоним.

 Пелэм, Генри (1694—1754) — 3-й премьер-министр Великобритании.

См. также 
 Пелэм-Клинтон
 Пелэм-Холлс, Томас (1693—1768) — 4-й и 6-й премьер-министр Великобритании.
 «Пелэм, или Приключения джентльмена» — роман Э. Бульвер-Литтона 1828 года.